Het seizoen 2012/2013 is het 116e jaar in het bestaan van de voetbalclub Heart of Midlothian FC uit Edinburgh. De club komt uit in de Scottish Premier League 12/13 en neemt ook deel aan de toernooien om de Europa League, Scottish League Cup en de Scottish Cup.

Selectie 2012/13

Transfers

Uitgeleend 
  Nr. 11. Andrew Driver naar  Houston Dynamo
  Nr. 17. David Smith naar  Raith Rovers FC
  Nr. 27. Calum Tapping naar  Alloa Athletic FC
  Nr. 28. Brad McKay naar  Stenhousemuir FC
  Nr. 31. Jack Hamilton naar  Forfar Athletic FC

Vertrokken 
  Craig Thomson
  David Obua
  Aaron Murdoch
  Chris Tobin
  Ryan Stewart
  Colin Hamilton
  Matthew Park
  Ian Black
  Adrian Mrowiec
  Stephen Elliot
  Gary Glen
  Jordan Morton
  Jason Thomson
  Chris Kane
  Suso Santana
  Craig Beattie
  Gary Graham
  Johnny Stewart
  David Templeton
  Peter Enckelman
  Ryan McGowan
  Callum Wyllie
  Danny Thomson
  Michael Thomson
  Ewan Saunderson

Aangetrokken 
  Peter Enckelman
  Ryan Stevenson
  Liam Gordon
  Alan Combe

Gehuurd 
  Danny Wilson
  Michael Ngoo

Zie ook
 Scottish Premier League 12/13
 Europa League
 Scottish League Cup
 Scottish Cup

Heart of Midlothian FC naar seizoen
Heart of Midlothian FC